Malhadensi – abitanti di Malhada dos Bois
Malhadensi – abitanti di Malhada